Chongo ist der Familienname folgender Personen:
 Harrison Chongo (1969–2011), sambischer Fußballspieler
 Kabaso Chongo (* 1992), sambischer Fußballspieler